Zabierzów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Zabierzów (Boguchwała) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Zabierzów in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zabierzów Bocheński in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zabierzów (Kowala) in der Woiwodschaft Masowien
 Zabierzau in der Woiwodschaft Oppeln